Израильско-иорданские отношения — двусторонние отношения между Израилем и Иорданией. Дипломатические отношения были установлены в 1994 году после подписания совместного мирного договора. Протяжённость государственной границы между странами составляет 307 км.

История 
14 мая 1948 года, за один день до окончания действия британского мандата на Палестину, Давид Бен-Гурион провозгласил создание независимого еврейского государства на территории Палестины и стал первым премьер-министром этой страны. Уже на следующий день Лига арабских государств объявила Израилю войну и сразу пять арабских государств (Сирия, Египет, Ливан, Ирак и Трансиордания) напали на новую страну, начав тем самым Первую арабо-израильскую войну. К моменту окончания боевых действий под контролем Трансиордании оставался Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим. Король Трансиордании Абдалла ибн Хусейн изменил название страны на Иорданию, а в 1950 году объявил о том, что Западный берег реки Иордан является частью управляемой им страны. В июне 1967 года Иордания потерпела сокрушительное поражение в Шестидневной войне с Израилем: Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим перестали быть иорданской территорией.

Иордания не смирилась с потерей Западного берега реки Иордан. В 1973 году Иордания поддержала другие арабские страны в Войне Судного дня против Израиля, однако ограничилась политическими заявлениями и отправкой экспедиционных сил в Сирию. В 1980-е годы король Иордании Хусейн ибн Талал проводил политику сотрудничества с силами Организации освобождения Палестины. Предпринимал меры, направленные на сохранение традиционных связей Иордании с Западным берегом реки Иордан: сотрудничество в банковской сфере, выплата заработной платы палестинским должностным лицам на этой территории, субсидирование палестинских фирм, предоставление правительственных гарантий частным иорданским инвесторам в экономику Западного берега реки Иордан. В 1977 году президент Египта Анвар Садат инициировал проведение переговоров с Израилем, которые привели в 1979 году к заключению Египетско-израильского мирного договора. Хусейн ибн Талал не желал следовать примеру Анвара Садата без предварительного одобрения со стороны остальных стран Арабского мира. Король Иордании полагал, что в отсутствии широкой поддержки Арабского мира, его политические переговоры с Израилем могут привезти к непредсказуемым для страны последствиям. В сентябре 1984 года премьер-министр Израиля Шимон Перес предложил королю Иордании провести прямые переговоры без участия ООП. Хусейн ибн Талал отказался от прямых переговоров, но высказал готовность контактировать с израильской стороной на международной мирной конференции в октябре 1985 года в ООН.

В 1986 и 1987 году секретные контакты между правительствами Израиля и Иордании усилились. Страны достигли договоренностей о сотрудничестве по таким вопросам, как: участие умеренных палестинских сил в мирном процессе, открытие филиалов Иорданского банка Каир-Амман на Западном берегу реки Иордан, участие Иордании в финансовых, сельскохозяйственных, образовательных и медицинских делах этой территории. В ноябре 1987 года министр иностранных дел Израиля Шимон Перес и король Иордании Хусейн подписали в Лондоне меморандум о взаимопонимании по мирному плану. Однако, по возвращении в Израиль, Шимон Перес не смог добиться поддержки по реализации положений этого меморандума в израильском правительстве. В 1991 году на Мадридской конференции состоялись двусторонние переговоры, кульминацией которых стал подписанный в 1994 году Израильско-иорданский мирный договор. С ратификацией мирного договора между странами были установлены полные дипломатические отношения. В апреле 2000 года король Иордании Абдалла II ибн Хусейн стал первым иорданским главой государства, посетившим Израиль с официальным визитом.

23 июня 2017 года иорданский рабочий привёз мебель в квартиру, в которой проживал охранник израильского посольства в Аммане. Иорданский рабочий ударил израильского охранника отверткой, после чего израильтянин открыл огонь и убил иорданского гражданина. Одновременно с этим одна из пуль попала в присутствовавшего там же хозяина квартиры, который скончался позднее. В течение суток с момента инцидента все сотрудники израильского посольства были эвакуированы и доставлены домой. Иорданские СМИ утверждают, что трагедии предшествовала ссора между мужчинами, в то время как сам израильский охранник заявил, что иорданец напал на него, узнав, что тот израильтянин и иного конфликта между ними не было. С июня 2017 года до сентября 2018 года израильское посольство в Аммане оставалось пустым и не функционировало.

В середине июня 2018 года глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху посетил Амман с официальным визитом, в рамках которого встретился с королём Абдаллой II. На встрече обсуждались вопросы урегулирования палестино-израильского конфликта, вопросы экономического сотрудничества между Иорданией и Израилем, региональные проблемы, вопросы строительства канала между Красным и Мёртвым морем, а также возможность снятия ограничений на торговлю между Палестинской автономией и Хашимитским королевством. Премьера Нетаньяху на встрече сопровождали глава разведки «Моссад» Йоси Коэн, а иорданского монарха — министр иностранных дел королевства, директор разведывательного управления и советники по экономическим вопросам.

Амир Вайсброд, новый посол Израиля в Иордании вручил верительные грамоты королю Абдалле II в сентябре 2018 года, через 4 месяца после прибытия дипломата в Хашимитское королевство. Таким образом завершился скандал между двумя странами, когда предыдущий посол еврейского государства Эйнат Шлайн была вынуждена вернуться домой вместе со всеми сотрудниками дипломатической миссии в июне 2017 года. Через месяц в Израиль прибыл новый посол Хашимитского королевства Гасан аль-Маджали и вручил копии верительных грамот главе церемониального отдела израильского МИДа; после будет назначена церемония вручения грамот президенту Израиля.

8 октября 2018 года король Иордании Абдалла II встретился с лидером израильской оппозиции, председателем партии «Авода» Ави Габаем. Обсуждались пути мирного палестино-израильского урегулирования и региональные вопросы.

В этом же месяце стало известно о том, что Абдалла II принял решение частично аннулировать израильско-иорданский мирный договор от 1994 года и вернуть в пользование королевства два участка земли — так называемый «остров мира» в районе Нахараим, а также Мувлаат а-Цофар в пустыне Арава. Согласно договору Израиль арендовал эти два острова у Иордании на 25 лет, а затем мог продлить аренду.

Послы

Иордании в Израиле 
 Расан Маджали стал новым послом хашимитского королевства в Израиле с октября 2018 года. Ранее он возглавлял посольство Иордании в Испании.

Израиля в Иордании 
 Одед Эран — в должности с 1997 по 2000 год.
 Яаков Хадас-Хандельсман — в должности с 2003 по 2006 год.
 Даниэль Нево — в должности с августа 2009 по сентябрь 2015 года.
 Эйнат Шляйн — стала первой в истории женщиной-послом Израиля в арабской стране. Она возглавляла посольство с 7 сентября 2015 года до 25 июля 2017 года, когда после убийства охранником посольства в бытовой ссоре двух граждан королевства, должна была экстренно покинуть страну вместе со всем штатом дипломатической миссии.
 Амир Вайссброд был назначен новым послом Израиля в Иордании в марте 2018 года после инцидента в июле 2017 года.

Торговля 
В июле 1996 года состоялись первые торговые операции между Израилем и Иорданией. В 1996 году Израиль экспортировал товаров в Иорданию на сумму 9 млн долларов США, экспорт Иордании в Израиль составил сумму 5 млн долларов США. В 1996 году Израиль экспортировал товаров в Иорданию на сумму около 20 млн долларов США, экспорт Иордании в Израиль составил сумму 12,5 млн долларов США. В первой половине 1998 года товарооборот между странами составил сумму более 20 млн долларов США, продемонстрировав рост по сравнению с прошлым годом на 60 %.

В августе 2021 года прошла встреча глав министерств сельского хозяйства двух стран. Одед Форер с израильской стороны и его иорданский коллега подписали соглашение о сотрудничестве в сфере торговли с/х продукцией, инноваций в этой сфере, а также о земледелии и дистанционном зондировании, борьбе с сельскохозяйственными вредителями, болезнями кормовых животных и проч.

Туризм 
В 1997 году около 125 000 туристов из Израиля посетили Иорданию. В 1996 году около 50 000 туристов из Иордании посетили Израиль, а в 1997 году 47 000 иорданцев побывали в этой стране.

См. также 
 Израильско-иорданский мирный договор

Примечания 

Иордания
Израиль